Llista dels 594 municipis del departament francès del Jura (39).

 
Jura